Edward Conway kan syfta på:

* Edward Conway, 1:e viscount Conway (1564–1631), engelsk krigare och statsman
 Edward Conway, 2:e viscount Conway (1594–1655), engelsk peer
 Edward Conway, 1:e earl av Conway (1623–1683), engelsk politiker
 Edward de Conway (1804–1871), belgisk ämbetsman
 Edward Joseph Conway (1894–1965), irländsk biokemist